ANU steht für:
 Ándalus Lineas Aéreas, spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung
 Australian National University
 Flughafen VC Bird International, in Antigua und Barbuda als IATA-Code

Anu steht für:
 An (Gottheit) (akkadisch Anu), eine sumerisch-akkadische Hauptgottheit
 Anu (Göttin), eine irisch-keltische Muttergottheit
 Anu (indische Mythologie), Sohn des Königs Yayati
 Anu (Vorname), ein finnischer Vorname
 Anjuli, einen in Indien gebräuchlichen weiblichen Vornamen
 Anuvong, den letzten König von Vientiane (reg. 1805–1828)
 Añu, ein südamerikanisches Volk

Anu ist ein Namensteil folgender Personen:
 Anu-aba-uter, babylonischer Sterndeuter
 Anu-uballit Kephalon, Stadtherr von Uruk

ANU